Ruwer – fiume
 Verbandsgemeinde Ruwer
 Treviri-Ruwer